Galeasse bezeichnet zwei verschiedene Arten von Schiffstypen:

 Galeasse (Militärschiffstyp), im 16. Jahrhundert verbreitet
 Galeasse (Handelsschiffstyp), im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet